Bienvenido a Bingo est le trente deuxième album de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Stéphane Colman. L'ouvrage est publié en 2019.

Résumé

Liens externes 
 
 https://www.dupuis.com/marsupilami/bd/marsupilami-tome-32-bienvenido-a-bingo/81403
 https://www.librairiedialogues.fr/livre/15355313-marsupilami-tome-32-bienvenido-a-bingo--colman-batem-dupuis
 https://www.senscritique.com/bd/Bienvenido_a_Bingo_Marsupilami_tome_32/39412777

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2019